Paulínia pode se refirir a:

 Paulínia - município brasileiro do Interior de São Paulo.
 Paullinia - gênero botânico.
 Paulínia Futebol Clube - clube de futebol do municipio de Paulínia.
 Paulínia Magia do Cinema
 Festival Paulínia de Cinema
 Paulínia Shopping
 Paulínia Racing Bicicross
 Nova Paulínia (Centro)

Desambiguação